Ува́льный — топоним в России:

 Увальный — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.
 Увальный — остров в пойме реки Амур.
 Увальный — современное название ручьев в Амурской области, дается, как правило, по гряде сопок (увалов), у подножья которых протекает водоток. В частности, так названы правый приток реки Арги, правый приток ручья Блудного (бассейн реки Ток), левый приток ручья Незаметный (бассейн реки Деп), правый приток Пятиверстного (бассейн Улунги) в Зейском районе; правый приток ручья Крестьянского (бассейн реки Улунга), левый приток руч. Сергеевского (бассейн р. Улагач) в Магдагачинском районе; левый приток реки Кардагас (бассейн реки Нижняя Стойба), правый приток реки Якутка (бассейн реки Меун), левый приток реки Большой Наэрген в Селемджинском районе; левый приток ручья Холодного (бассейн реки Большая Бургали), левый приток ручья Баженовского (бассейн реки Большая Бургали) в Сковородинском районе; левый приток ручья Курбатого (бассейн реки Гилюй), правый приток ручья Олимпиак (бассейн реки Унахи), правый приток реки Десс (бассейн реки Малый Гилюй) в Тындинском районе.

Примечания

См. также 
 Увальное
 Увальский
 Увальское